La telenovel·la catalana Poblenou va ser emesa per TV3 i es va estrenar el 10 de gener de 1994. Consta de 192 episodis.

Temporades

Primera temporada

Referències 

Llistes d'episodis de sèries de Televisió de Catalunya